Obraztsov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nicholas Sergeyevich Obraztsov
 Nicholas Sergeyevitch Obraztsov